Инои, Эноя, Ойноя () может означать:


Топоним 
  — село в общине Мандра-Идилия в Аттике.
  — село в сообществе Схиматарион в Центральной Греции.
  — железнодорожная станция.
  — село в общине Кастория в Западной Македонии.
  — село в общине Козани в Западной Македонии.
 Инои (Элида) — село в общине Илида на Пелопоннесе на месте древней Энои.
  — дем в филе Гиппотоонтида.
  — дем в филе Эантида.
  — древний город в Арголиде.
  — древний город на Икарии.
  — древний укреплённый город в Коринфии.
 Эноя — древний город в Элиде.
 Инои — ныне город Унье в Турции.

Персонажи древнегреческой мифологии 
 Ойноя, или Герана — девушка из племени пигмеев, оскорбившая своей заносчивостью Геру и Артемиду.
 Ойноя — нимфа, мать Пана от Эфира.
  — нимфа, родившая от Фоанта сына Сикина.
 Эноя — афинская героиня из Рамнунта, сестра Эпоха, давшая имя .

Другое 
  — род насекомых.

См. также